Гербіфа́ги (екологія) — рослиноїдні організми, що харчуються трав'янистими рослинами (на відміну від детритофагів, дендрофагів тощо).
 Гербіфа́ги (захист рослин) — рослиноїдні організми, що харчуються бур'янами і можуть бути використані для біологічної боротьби з ними.